Fujioka kan avse:

Fujioka, Gunma - en stad i Gunma prefektur, Japan
Dean Fujioka - en japansk skådespelare
Fujioka (auktor) - en auktorsförkortning